King Kong steht für:

 King Kong, ein fiktives Affenmonster
 King Kong und die weiße Frau (1933), Originalverfilmung von Merian C. Cooper
 King Kongs Sohn (1933), Fortsetzung der Originalverfilmung 
 King Kong (1976), Neuverfilmung von John Guillermin mit Jessica Lange
 King Kong lebt (1986), Fortsetzung der Neuverfilmung 
 King Kong (2005), Neuverfilmung von Peter Jackson
 King Kong (Musical), südafrikanisches Musical (1959)
 King Kong (Lied), Lied aus der Musikrichtung Eurodance, das u. a. 2006 von Shanadoo gecovert wurde

 King Kong (Fahrgeschäft), ein Fahrgeschäftstyp von Huss Rides
 King Køng, deutsche Rockband